Катон-Карагай () — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Катон-Карагайского сельского округа. Код КАТО — 635443100.

География 
Расположено в долине реки Сарымсак () у подножия северных склонов горного хребта Сарымсакты. Через село проходит автомобильная трасса с. Улькен Нарын — санаторий Рахмановские Ключи.

История 

Постановлением временного правительства от 2 октября 1917 г. село Алексеевское Усть-Каменногорского уезда Семипалатинской губернии переименовано в Катон-Карагай.

С 4 декабря 1970 г. по 23 марта 1997 г. село было административным центром Катон-Карагайского района. С 23 марта 1997 г. после объединения Катон-Карагайского и Большенарымского районов центром определено с. Улькен Нарын.

Население 
В 1999 году население села составляло 5900 человек (2960 мужчин и 2940 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 3869 человек (1866 мужчин и 2003 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Катон-Карагайского района